Fabio Antonio Herrmann (11 de julho de 1944 —  8 de julho de 2006), doutor em medicina e psicanalista brasileiro.

Criador da Teoria dos Campos, uma interpretação do projeto freudiano psicanalítico, e profícuo autor. Publicou uma centena de artigos em livros, periódicos científicos, jornais e revistas e mais de dez livros sobre a sua perspectiva da Psicanálise.

Nasce em São Paulo. Forma-se médico em 1968 pela Faculdade de Medicina da USP, ingressa em 1971 no Instituo de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e em 1976 recebe o título de Doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da UNICAMP. Nas décadas de 80 e 90, passou pela presidência da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP, 1985-1986), pela Federação Psicanalítica da América Latina (FEPAL, 1986-1988) e por diversos postos na hierarquia científica da Associação Psicanalítica Internacional (IPA). Em 1999 criou e presidiu até sua morte o CETEC (Centro de Estudos da Teoria dos Campos).

 A Infância de Adão e outras ficções freudianas (2002)
 O Divã a passeio: à procura da psicanálise onde não parece estar (2001)
 Introdução à Teoria dos Campos (2001)
 A Psique e o Eu (1999)
 O que é Psicanálise: para iniciantes ou não… (1999)
 Andaimes do Real: Psicanálise da Crença (1998)
 Clínica Psicanalítica: A Arte da Interpretação (1997)
 Andaimes do Real: Psicanálise do Quotidiano (1997)
 Andaimes do Real: O Método da Psicanálise (1991)
 O que é Psicanálise (1983)
 Andaimes do real: uma revisão crítica do método da Psicanálise (1979)

em colaboração:

 Melanie Klein
 Pesquisando com o Método Psicanalítico

Ver também 
 Psicanálise
 Teoria psicanalítica
 Epistemologia

 
 
 

Psicanalistas do Brasil